Кузница Вулкана — сюжет в искусстве, основанный на античных мифах: бог разрушительного и очистительного огня Вулкан в своей пещере при помощи циклопов куёт разящие молнии для Юпитера и оружие и доспехи для других богов.

Картины:
 Кузница Вулкана (картина Веласкеса) — картина испанского художника Диего Веласкеса из собрания музея Прадо.
 Кузница Вулкана (картина Джордано) — картина итальянского художника Луки Джордано из собрания Эрмитажа.

См. также:
 Венера в кузнице Вулкана